Эффе́кт Ке́я () — явление, характерное для нелинейно вязких жидкостей. Был открыт британцем Аланом Кеем () в 1963 году.

Если вязкую жидкость выливать тонкой струёй на плоскую поверхность такой же жидкости, покоящейся в сосуде, то в месте соприкосновения струи и поверхности наблюдается отскок струи, как от соприкосновения с твёрдой поверхностью. Отскакивающая струя бьёт вверх наподобие маленького фонтана.

Эффект можно наблюдать, используя обычные средства домашнего хозяйства — шампунь или жидкое мыло. Ввиду короткой продолжительности (обычно не более 300 мс) явление обычно остаётся незамеченным.

Объяснение эффекта

См. также 
 Реология
 Эффект Вайсенберга

Ссылки 
 Эффект Кея
 Ещё одно видео

Гидродинамические явления
Неньютоновские жидкости